Вильяфранка-де-лос-Кабальерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта-де-Толедо. Занимает площадь 107 км². Население — 5438 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 86 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Toledo
 St. Christ of St. Ana (English)
 Portal de historia y actividades de Villafranca de los Caballeros

Муниципалитеты Толедо